Bruinrot (aardappelziekte)
 Bruinrot (schimmel), een schimmelaantasting in hout